Sorkale ist der Name folgender Orte:
 Sorkale (Vulkan), ein äthiopischer Schichtvulkan

Sorkale ist der Familienname folgender Personen:
 Walter Sorkale (1890–1945), deutscher Fußballspieler